

Patronyme 

 Jerome Courtland (1926-2012), acteur américain.

Toponyme 

 Courtland (Alabama) ;
 Courtland, census-designated place située en Californie ;
 Courtland (Kansas) ;
 Courtland (Minnesota) ;
 Courtland (Mississippi) ;
 Courtland (Virginie).

Divers 
Courtland peut également faire référence à :
 Courtland (aussi épelée Cortland), une variété de pomme.

Voir aussi 
 
 North Courtland (Alabama)

Homonymie de localités aux États-Unis